Аннаберг (нем. Annaberg) — топоним.

Аннаберг — бывший район в Германии, входил в землю Саксония.
Аннаберг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
Аннаберг — до 1946 г. название села Нагорное в Сколевском районе Львовской области, Украина.

См. также 

 Аннаберг-Буххольц
 Аннаберг-Лунгёц

 Паломническая церковь Аннаберг